Алексей Александрович Мюрисепп (Мюрисеп) (, Алексей Мюйрисепп, 4 июля (17 июля) 1902, дер. Вялта, Лифляндская губерния, Российская империя, — 7 октября 1970 года, г. Тарту Эстонской ССР, СССР) — советский эстонский государственный деятель, Председатель Совета Министров Эстонской ССР (1951—61 гг.), Председатель Президиума Верховного Совета Эстонской ССР (1961—70 гг.).

Биография 
В 1937 году окончил Томский электромеханический институт инженеров железнодорожного транспорта, в 1948 г. — курсы переподготовки при ЦК ВКП(б).

 1924—1926 гг. — в РККА,
 1937—1942, 1943—1944 гг. — на Орджоникидзевской железной дороге,
 1942—1943 гг. — на Красноярской железной дороге,
 1944—1945 гг. — заведующий отделом электрификации Эстонской железной дороги,
 1945 г. — заместитель заведующего транспортным отделом ЦК КП(б) Эстонии,
 1945—1947 гг. — заместитель секретаря ЦК КП(б) Эстонии по топливу и энергетике,
 1948 г. — заведующий Отделом лёгкой промышленности ЦК КП(б) Эстонии
 1948—1949 гг. — секретарь ЦК КП(б) Эстонии
 1949—1951 гг. — заместитель Председателя СМ Эстонской ССР,
 1951—1962 гг. — Министр иностранных дел Эстонской ССР,
 29 марта 1951 года — 12 октября 1961 года — Председатель Совета Министров Эстонской ССР,
 12 октября 1961 года — 7 октября 1970 года — Председатель Президиума Верховного Совета Эстонской ССР.

Член ВКП(б) с 1926 года. Кандидат в члены ЦК КПСС (1952—66 гг.). Член Центральной Ревизионной Комиссии КПСС (1966—70 гг.). Депутат Верховного Совета СССР 4-8 созывов.

Брат — Василий Мюрисеп (1910—1995) — главный технолог Горьковского авиастроительного завода имени С.Орджоникидзе (ныне ОАО "НАЗ «Сокол»). Герой Социалистического Труда.

Сын -- Александр Мюрисеп (полковник,Начальник УНР-359:Таллин).

Награды и звания 
Награждён четырьмя орденами Ленина, двумя другими орденами.

Источники 
 Ордена 
 Kõrgemad võimu vahendajad ENSV-s: Eestimaa Kommunistliku Partei Keskkomitee sekretärid 1940 - 1990, Tallinn, 2000
 Советская историческая энциклопедия, тт. 1 - 16, Москва, 1961 - 1976

Депутаты Верховного Совета СССР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 5-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 8-го созыва
Кандидаты в члены ЦК КПСС
Министры иностранных дел Эстонии
Главы правительства Эстонской ССР
Председатели Президиума Верховного Совета Эстонской ССР
Члены Центральной ревизионной комиссии КПСС
Секретари ЦК КП Эстонии
Народные комиссары и министры Эстонской ССР
Выпускники ОмГУПС
Делегаты XIX съезда КПСС
Делегаты XX съезда КПСС
Делегаты XXI съезда КПСС
Делегаты XXII съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС